Königin Maria steht für:

Personen:
 Maria von Luxemburg (1304–1324), Königin von Frankreich
 Maria von Sizilien (1362–1401), Königin von Sizilien
 Maria (Ungarn) (1370/71–1395), Königin von Ungarn
 Maria I. (England) (Mary I, Maria Tudor; 1516–1558), Königin von England
 Maria Stuart (Mary Stewart; 1542–1587), Königin von Schottland und Frankreich
 Maria II. (England) (Mary II; 1662–1694), Königin von England
 Maria Theresia von Österreich (1767–1827), Königin von Sachsen
 Maria Anna von Bayern (1805–1877), Königin von Sachsen
 Maria von Teck (1867–1953), Königin von Großbritannien und Nordirland und Kaiserin von Indien

Schiffe:
 Königin Maria (Schiff, 1837), Schiff der Sächsischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Koenigin Maria (Schiff, 1847), Schiff der Sächsischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft

Siehe auch:
 Maria Königin, ein Marienfest
 Queen Mary